John Adair (1757–1840) amerikai szenátor
John Adair (1919–?) északír labdarúgó-játékvezető
John Adair (?) amerikai zeneszerző